Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Wendy Turnbull 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Tracy Austin (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Sue Barker (secondo turno)

 Regina Maršíková (Campionessa)
Assente
 Joanne Russell (secondo turno)
 Lucia Romanov (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1980